Karl von Buchka ist der Name folgender Personen:

* Karl von Buchka (Chemiker) (1856–1917), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Karl von Buchka (Politiker) (1885–1960), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (DVP, NSDAP, CDU)